Мэнголд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мэнголд, Джеймс (род. 1963) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Мэнголд, Майк (1955—2015) — американский пилот Boeing 767 American Airlines, участник и двукратный чемпион соревнований по аэробатике.
 См. также 
 Мангольд (значения)